Муваталлис — имя хеттского царя. Может означать:

 Муваталлис I
 Муваталлис II